En Pologne, Łukowiec ou Łukówiec peut désigner :

dans la voïvodie de Mazovie
 Łukówiec, village du powiat de Garwolin,
 Łukówiec, village du powiat de Mińsk,
 Łukówiec, village du powiat d'Otwock.

dans la voïvodie de Lublin
 Łukówiec, village.

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Łukowiec, village.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Łukowiec, village.